Niemcy:
 Rathaus Steglitz – ratusz w Berlinie
 Berlin Rathaus Steglitz – przystanek kolejowy w Berlinie

Zobacz też:
 Steglitz